Оскар Хиндрикович Лутс (, ) — эстонский писатель и драматург. Народный писатель Эстонской ССР (1945). Его самым известным произведением считается цикл повестей «Истории о Тоотсе», в который входят «Весна» (1912—1913), «Лето» (1918—1919), «Свадьба Тоотса» (1921), «Будни» (1924), «Осень» (1938).
Его имя носит премия в области юмора, которой ежегодно награждаются лучшие актёры Эстонии.

Биография 
 В 1894 году учился в деревенской школе Анккюла.
 В 1895—1899 годах учился в волостной школе Паламузе.
 В 1899—1902 годах проходил обучение в реальной школе Юрьева.
 С 1903 года работал аптекарем в Юрьеве и Нарве, с 1908 года — в Ревеле и Петербурге.
 В 1914 году окончил Юрьевский университет.
 В годы Первой мировой войны работал фармацевтом во Пскове, Варшаве, Двинске, Вильне и Витебске.
 В 1919 году вернулся в Эстонию и стал работать в университетской библиотеке Тарту.
 С 1922 года стал профессиональным писателем.
 В 1940-х годах Лутс был одним из немногих эстонских писателей, чьи произведения издавались, несмотря на войну и цензуру.
 В 1945 году присвоено звание народного писателя Эстонской ССР.
 В 1946 году награждён орденом Трудового Красного Знамени.

 Умер в Тарту. Похоронен на тартуском .

Произведения 
 «Истории о Тоотсе»:
 «Весна» (1912—1913)
 «Лето» (1918—1919)
 «Свадьба Тоотса» (1921)
 «Будни» (1924)
 «Осень» (1938)

Повести:
 «Болото» (1914)
 «Жизнь Андреса» (1923)
 «Ученик Вальтер» (1927)
 «Старые тропы» (1930)
 «Зимние дороги» (1931)
 «На задворках» (1933)
 «Тихий уголок» (1934)

Пьесы:
 «Кочан капусты» (1913)
 «Паунвере» (1913)

Экранизации 
Режиссёр Арво Круусемент снял три фильма по повестям Оскара Лутса.
 «Весна» (1969) — экранизация одноимённой повести.
 «Лето» (1976) — экранизация повестей «Лето» и «Свадьба Тоотса».
 «Осень» (1990) — экранизация повестей «Будни» и «Осень».

В 1956 году была экранизирована повесть «На задворках».
В 1981 году вышла экранизация сказки «Мальчик с рожками» — ».

Память 

В Тарту открыт дом-музей О. Лутса (улица Рийа, 38)

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Примечания

Ссылки 

Народные писатели Эстонской ССР
Похороненные на кладбище Паулусе
Писатели Эстонии XX века